Gamma est originellement la troisième lettre de l'alphabet grec (majuscule Γ, minuscule γ). Le mot et la lettre prennent un sens particulier dans divers contextes.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Lors d'une éclipse solaire, γ décrit la position de l'ombre de la Lune par rapport au centre de la Terre.
 Gamma est un satellite artificiel destiné à l'étude des rayons gamma émis par les objets célestes.
 Un sursaut gamma est un flash très lumineux dans l'Univers.
 Gamma (γ) est la désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

Biologie 
 Le Gamma (Autographa gamma) ou Noctuelle gamma est un papillon de la famille des Noctuidae (il vole et butine souvent le jour).
 Le papillon Polygonia c-album de la famille des Nymphalidae est aussi appelé Gamma ou Vanesse gamma.

Chimie 
 Un carbone γ est un atome de carbone directement accolé à un groupement fonctionnel de référence (groupement carbonyle ou carboxyle, souvent). Cette dénomination est importante pour le classement des acides gras insaturés. Voir Placement.

Imagerie et photographie 
 En photographie et cinématographie, le gamma, ou facteur de contraste, caractérise la pente de la partie rectiligne de la courbe de Hurter-Driffield (sensitogramme) représentant la densité D (c'est-à-dire le logarithme de l'opacité) de l'image d'une pellicule photographique en fonction du logarithme de la lumination H qu'il reçoit.
 En vidéo, en photographie numérique et imagerie électronique, le terme gamma désigne une grandeur similaire à celle de la photograhie, la pente de la droite qui représente le mieux la caractéristique de la transformation de l'éclairement en signal électrique ou réciproquement du signal en exitance, sur une échelle logarithmique.
 En vidéo, la correction de gamma, est une amplification non linéaire que l'on applique au signal pour obtenir un rendu satisfaisant.

Mathématiques 
 Γ (majuscule) peut désigner :
 la fonction gamma (relative aux factorielles) ;
 la loi Gamma, en probabilités et statistiques.
 γ (minuscule) peut désigner :
 la constante d'Euler-Mascheroni (γ ~ 0,57721) ;
 la fonction gamma incomplète, en probabilités et statistiques ;
 l'angle entre une orthodromie et une loxodromie, en navigation aéronautique.
 Le codage gamma (d'Elias) intervient en théorie des codes.

Météorologie

Physique 
 Γ (majuscule) peut désigner :
 le moment d'une force ;
 le coefficient de réflexion, en électrotechnique.
 γ (minuscule) peut désigner :
 le facteur de Lorentz ;
 le grandissement, en optique géométrique ;
 la tension superficielle ;
 le photon, en physique des particules ;
 l'indice adiabatique d'un gaz ;
 la constante de propagation d'une onde électromagnétique ;
 le paramètre de Grüneisen, lié à un mode de vibration cristallin ;
 une ancienne unité de mesure de densité du flux magnétique ( =  ;
 une ancienne unité de mesure de masse ( = ) ;
 le rapport gyromagnétique d'une particule.
 Les rayons gamma (ou γ) sont une forme extrêmement énergétique de rayonnement électromagnétique.
 Le centre de la zone de Brillouin est appelé Gamma en physique des solides.

Sciences humaines et sociales

Économie 
 Gamma est la dérivée seconde d'une option par rapport à son sous-jacent, mesure du risque en mathématiques de la finance.

Linguistique 
 Gamma est la  de l'alphabet grec (majuscule Γ et minuscule γ).
 Ɣ est une lettre additionnelle de l'alphabet latin, Ɣ ɣ, utilisée pour certaines langues africaines et, pour sa minuscule, dans l'alphabet phonétique international.
 ɤ (« petit gamma ») est un symbole de l’alphabet phonétique international.

Culture et société

Éducation 
 Le Point Gamma est une soirée organisée chaque année à l'École polytechnique, en France.

Entreprises 
 Gamma est une agence de presse fondée par Gilles Caron, Raymond Depardon et Hugues Vassal en 1966.
 Gamma est une chaîne de magasins de bricolage.

Histoire 
 Γ est le symbole de la milice française.
 La croix gammée nazie est la représentation de 4 gamma majuscules (Γ) en forme de croix.

Jeux vidéo 
 Dans le jeu Tetris, gamma est l'autre nom du tétromino (assemblage de 4 carrés) J.
 Dans le jeu Sonic Adventure, E-102 Gamma est le nom d'un personnage jouable (un robot).

Littérature et bande dessinée 
 Gamma est une ancienne série pour la jeunesse éditée par les éditions Artima, adaptant la bande dessinée de Marvel Comics intitulée Incredible Hulk.
 Lord Gamma est un roman de science-fiction publié en 2000.

Musique 
 Gamma Ray est un groupe de speed metal mélodique.
 Gamma est un groupe de hard rock.

Transports 
 Lancia Gamma est un modèle de voiture fabriqué par Lancia.

Toponyme 
 Tel Gamma est un site archéologique en Israël.